Lindenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Lindenmann (1942–2018), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Hermann Lindenmann (1849–1906), Schweizer Geodät
 Hieronymus Lindenmann (1638–1709), 1691 Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Jean Lindenmann (1924–2015), Schweizer Virologe und Immunologe
 Rolf Lindenmann (* 1939), Schweizer Biologe, Autor, Referent und Mentor
 Rudolf Lindenmann (1808–1871), Schweizer Politiker und Richter

Siehe auch:
 Lindemann (Begriffsklärung)
 Lindeman